Koban puede referirse a:
 Koban, antigua moneda japonesa ovalada de oro del período Edo.
 Koban, localidad de Osetia del Norte.
 Koban o Kōban, pequeño puesto de policía en Japón.
 Cultura de Koban, cultura del norte y centro del Cáucaso alrededor de 1100 a 400 a. C.
 Rita Kőbán (n. 1965), deportista húngara olímpica que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.